Mezonzo puede referirse a:

 Mezonzo (La Coruña), parroquia española del municipio de Vilasantar, provincia de La Coruña, Galicia.
 Mezonzo (Lugo), aldea española de la parroquia de Mariz, del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.